Petkowa ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Petkowa (* 1950), bulgarische Diskuswerferin
 Michaela Petkowa (* 1999), bulgarische Leichtathletin
 Nedelja Petkowa (1826–1894), bulgarische Erziehungswissenschaftlerin
 Renata Petkowa (* 1995), bulgarische Leichtathletin
 Rumjana Petkowa (* 1982), bulgarische Gewichtheberin
 Temenuschka Petkowa (* 1967), bulgarische Politikerin

Siehe auch:

 Petkow